

Musica
I Will Survive – canzone interpretata da Gloria Gaynor
I Will Survive – album d'esordio del gruppo Seventh Key

Cinema
I Will Survive – film di David Menkes del 1999
I Will Survive (film), film sud coreano del 1993

Televisione
I Will Survive (serie televisiva), talent show australiano del 2012

Letteratura
I Will Survive (libro), libro di Sunil Robert